Scotoeurysa är ett släkte av insekter. Scotoeurysa ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sporrstritar
Scotoeurysa